Экле́ктика, также эклекти́зм ( «избранный, отборный» от  «выбираю, отбираю, избираю») — смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т. п. Термин введён в употребление во II веке родоначальником философской школы эклектизма Потамоном. Эклектизм — направление в античной философии, соединяющее разнородные стили.

См. также 

 Эклектика (архитектура) — художественное направление в архитектуре и изобразительном искусстве, представляющее собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для зданий или художественных изделий, имеющих качественно иной смысл и назначение.
 Эклектика в России
 Неоязыческий эклектизм